Sezon (2004) był 60. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 12 kwietnia 2004 i trwały do 30 października 2004. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Harald Martin Brattbakk, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 6 listopada 2004Kongsvinger IL - FK Bodø/Glimt 1-0
 13 listopada 2004FK Bodø/Glimt - Kongsvinger IL 4-0

Zespół FK Bodø/Glimt utrzymał się w I lidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2004 w piłce nożnej
2004 w Norwegii